

Toponymes



Val-David, municipalité dans la municipalité régionale de comté de Les Laurentides

Le Val-David, commune française située dans le département de l'Eure.

Homonymie de toponyme